A20 (Frankrijk), een bijnaam voor de A20 snelweg in Frankrijk
 L'Occitane (merk), Frans merk van verzorgingsproducten